Самый ценный игрок матча всех звёзд Главной лиги бейсбола () — ежегодная награда, вручаемая самому выдающемуся игроку в матче всех звёзд МЛБ. Награда была учреждена в 1962 году под названием «Мемориальная награда Арча Уорда» () — человека, придумавшего матч всех звёзд. В 1970 году название было изменено на «Приз комиссара» (). Под этим названием титул просуществовал до 1985 года, когда «Призом комиссара» была названа награда, вручаемая победителю Мировой серии, а награде самому ценному игроку вернули предыдущее название. В 2002 году награда была переименована в «награду самому ценному игроку имени Теда Уилльямса» в честь бывшего игрока «Бостон Ред Сокс» Теда Уилльямса, умершего в этом году. В 2002 году награда не вручалась, так как игра закончилась вничью. Таким образом первым игроком, получившим награду Теда Уилльямса, стал бейсболист «Анахайм Энджелс» Гаррет Андерсон в 2003 году.

На 2016 год представители Национальной лиги и Американской лиги проучали её одинаковое количество раз — по 28. Чаще всего её получали бейсболисты «Балтимор Ориолс» и «Сан-Франциско Джайентс» — шесть раз, игроки «Цинциннати Редс», «Лос-Анджелес Доджерс» и Лос-Анджелес Энджелс из Анахайма — по пять раз. Пять игроков дважды становились MVP: Уилли Мейс (1963, 1968), Стив Гарви (1974, 1978), Гари Картер (1981, 1984), Кел Рипкен (1999, 2001) и Майк Траут (2014, 2015). Один раз награда вручалась сразу нескольким игрокам: Билл Мэдлок и Джон Мэтлак стали сообладателями титула в 1975 году.. Два игрока получали награду несмотря на то, что их команда проиграла в матче всех звёзд: Брукс Робинсон в 1966 году и Карл Ястржемски в 1970 году. Последним на данный момент обладателем награды является Робинсон Кэно из «Сиэтл Маринерс».

Победители

Статистика

Победители по командам

Победители по позиции

Победители по странам

Комментарии

Примечания

Ссылки 
 
 

Главная лига бейсбола
Награды, появившиеся в 1962 году